Shadwell puede referirse a:

 Shadwell (Gloucestershire), Inglaterra
 Shadwell (Londres), Inglaterra
 Shadwell (Norfolk), Inglaterra
 Shadwell (Virginia), Estados Unidos
 Shadwell (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Thomas Shadwell